Râul Huc este un afluent al râului Hatnuța în județul Suceava.

Referințe
 Administrația Națională Apelor Române - Cadastrul Apelor - București
 Institutul de Meteorologie și Hidrologie - Rîurile României - București 1971 
 Ovidiu Gabor - Economic Mechanism in Water Management ]

Hărți 
 Ovidiu Gabor - Economic Mechanism in Water Management ]
 Harta județului Suceava 

Râuri din România
Gospodărirea apelor
Râuri din județul Suceava
Bazinul Siret